Kostelů zasvěcených římským mučedníkům, rodným bratřím sv. Janu a Pavlovi († 26. června 362 Caelius) je více:

 Kostel svatého Jana a Pavla (Citonice)
 Kostel svatého Jana a Pavla (Dobrš) – též označovaný jako „kaple“
 Kostel svatého Jana a Pavla (Frýdek-Místek)
 Kostel svatého Jana a Pavla (Horní Bečva)
 Kostel svatého Jana a Pavla (Kozlov)
 Kostel svatého Jana a Pavla (Krteň)
 Kostel svatých apoštolů Jana a Pavla (Malín) – tak od roku 1922 jako kostel CČSH, původně kostel sv. Jana Křtitele
 Kostel svatého Jana a Pavla (Mistrovice)
 Kostel svatého Jana a Pavla (Rájov)